В данном списке представлены Герои Советского Союза, получившие это звание согласно Постановлениям Центрального Исполнительного Комитета СССР и Указам Президиума Верховного Совета СССР за боевые заслуги во время участия советских военных специалистов и советников в Гражданской войне в Испании. На стороне Республиканского правительства принимали участие в боевых действиях около 3000 добровольцев — советских военных специалистов и советников. Из них погибло 189 человек. Звание Героя Советского Союза было присвоено 59 из их числа (18 из них — посмертно, их имена выделены серым цветом).

За подвиги в Испании впервые звание Героя Советского Союза было присвоено проявившим героизм на полях сражений военнослужащим — ранее звание Героя присваивалось только за подвиги в мирной обстановке.

Статистическая информация 
Из числа удостоенных звания Героя Советского Союза 59 советских советников и специалистов служили в родах войск:
 35 лётчиков (24 истребителя и 11 бомбардировщиков (включая воевавших на бомбардировщиках 2-х пилотов гражданской авиации))
 20 танкистов
 2 моряка-подводника
 2 военных советника (авиатор Я. В. Смушкевич и пехотинец А. И. Родимцев).

Судьба Героев сложилась по-разному:
 19 из них удостоены звания Героя Советского Союза посмертно
 7 стали жертвами сталинских репрессий (ещё 2 были репрессированы, но остались в живых)
 6 погибли на фронтах Великой Отечественной войны
 4 погибли в авиационных катастрофах.

Практически все оставшиеся в живых Герои достигли высоких воинских званий, большинство из них стали генералами. Четверо впоследствии стали дважды Героями Советского Союза: С. И. Грицевец, С. П. Денисов, А. И. Родимцев, Я. В. Смушкевич.

Кроме них, многие воевавшие в Испании советские военные специалисты и советники отличились в последующих боевых действиях (конфликт на Халхин-Голе, советско-финская война) и в Великой Отечественной войне. Дважды Героями стали Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский и генерал армии П. И. Батов, генерал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин. Героями Советского Союза стали Маршалы Советского Союза Г. И. Кулик и К. А. Мерецков, Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов, главные маршалы артиллерии Н. Н. Воронов и М. И. Неделин, генералы армии В. Я. Колпакчи, Н. Г. Лященко, маршал авиации Ф. А. Агальцов, генерал-полковники Х.-У. Д. Мамсуров, Г. М. Штерн, М. С. Шумилов, воевавшие в Испании лётчики-истребители Владимир Бобров, Степан Данилов, Алексей Денисов, Евгений Ерлыкин, Николай Жердев, Александр Зайцев, Георгий Захаров, Пётр Иванов, Емельян Кондрат, Виктор Кустов, Александр Осадчий, Алексей Панов, Сергей Поляков, Георгий Прокопенко, Александр Семёнов, Борис Смирнов, Евгений Степанов, Иван Фёдоров, Михаил Федосеев, Лев Шестаков.

Примечания 

Списки Героев Советского Союза по войнам

Гражданская война в Испании